Netherlands Space Office, agència de recerca espacial dels Països Baixos
 Nitrogen sense oxigen, format industrial de producció de nitrogen comprimit
 nso també és el codi ISO 639-3 del pedi, llengua parlada a Sud-àfrica
 Nso també és el nom del poble Nso, natiu del Camerun, i de la llengua nso, que els és pròpia
 NSO Group  és una empresa tecnològica israeliana dedicada a la creació de programari d'intrusió i vigilància